Острова Моала — островная группа в составе архипелага Лау в Фиджи.
 Моала — остров в составе островов Моала.